Ericiolacerta est un genre éteint de synapsides thérapsides.

Il ne comporte que l'espèce Ericiolacerta parva qui a vécu durant le Trias inférieur il y a environ , en Afrique du Sud et en Antarctique.

Description 
Il mesurait environ , possédait de longs membres et des dents relativement courtes. Il était probablement moyennement actif et devait se nourrir d'insectes et d'autres petits invertébrés.

Publication originale

Liens externes 

 
 
 http://digitallibrary.amnh.org/dspace/handle/2246/5362
 http://www.ucmp.berkeley.edu/synapsids/rowe/estes.html
 http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/synapsida/theriodontia/therocephalia.html
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Theriodontia.htm
 http://palaeo.gly.bris.ac.uk/Benton/reprints/2003Tverdokh.pdf

Notes et références 

Thérapside du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Genre de thérapsides (nom scientifique)
Paléontologie en Afrique du Sud
Paléontologie en Antarctique
Taxon fossile décrit en 1931
Therocephalia